Турув — польский топоним. Может означать:
 
 Турув (станция)
 Турув (угольный разрез)
 
 Турув (баскетбольный клуб) — польский профессиональный баскетбольный клуб из города Згожелец.

См. также 
 Туров (значения)
 Туроу, Скотт